066  – codice che designa l'Osservatorio Nazionale di Atene